Батальон «Запад-Ахмат» — входит в состав Южного военного округа Минобороны России. Сформирован в начале сентября 2022 года по приказу Рамзана Кадырова. Участвует во вторжении России на Украину.

Командиры 
 Исмаил Агуев — командир батальона.

См. также 
 Полк специального назначения «Север-Ахмат»

Примечания

Ссылки 
 на английском языке
 Russian Volunteer Units and Battalions
 Russian Offensive Campaign Assessment, September 8
 Russian Offensive Campaign Assessment, September 11
 Russian Offensive Campaign Assessment, September 16

Объекты, названные в честь Ахмата Кадырова
Рамзан Кадыров

Росгвардия
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Росгвардия
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Батальоны Российской Федерации